Camino de los Españoles puede referirse a:
 Camino de los españoles, camino que va desde Génova hasta los Países Bajos en Europa.
 Camino de los Españoles (Caracas), camino que va desde Caracas hasta La Guaira en Venezuela.
 Camino de los Españoles (Valencia), camino que va desde Valencia hasta Puerto Cabello en Venezuela.